

Osoby 
 Bartolomeo Diaz
 Bernal Díaz del Castillo
 Cameron Diaz
 David Díaz
 Floribeth Mora Diaz
 Franciszek Diaz
 Gastón Díaz
 Hernán Díaz
 Hidilyn Diaz
 Jesús Díaz
 Juan Díaz de Solís
 Júnior Díaz
 Lav Diaz
 Leonardo Díaz
 Manuel Félix Díaz
 Mariana Díaz-Oliva
 Nate Diaz
 Nelson Díaz
 Nick Diaz
 Octavio Díaz
 Óscar Díaz Asprilla
 Porfirio Díaz
 Raphael Diaz
 Rosir Calderón Díaz
 Rubén Toribio Díaz
 Tulio Díaz
 Víctor Miguel Díaz

Inne 
 Diaz (Arkansas)